lucite - uno dei nomi commerciali del polimetilmetacrilato
lucite - altro nome della dermatite polimorfa solare